Jarosław Sokołowski z Wrzącej (XV/XVI w.) – kasztelan lądzki od 1511, wcześniej biechowski od 1509
 Jarosław Sokołowski (1656–1701) – biskup kijowski
 Jarosław Sokołowski (ur. 1950) – samorządowiec, wicemarszałek województwa lubuskiego
 Jarosław Sokołowski ps. „Masa” (ur. 1962) – gangster i świadek koronny